Новомлиновский сельский совет () — входит в состав
Розовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новомлиновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новомлиновка 
 с. Новодворовка

Примечания